Friedrich Hildebrand kan syfta på bland andra:

* Friedrich Hildebrand von Einsiedel (1750–1828), tysk jurist och skriftställare
 Friedrich Hermann Gustav Hildebrand (1835–1915), tysk botaniker

Se även 
 Friedrich Hildebrandt